Il cavallino gobbo () è il titolo di una favola in versi di Pëtr Pavlovič Eršov e di alcuni film e balletti da essa tratti.

Letteratura
 Il cavallino gobbo – favola in versi di Pëtr Pavlovič Eršov. L'opera viene citata nel cap. 79 del "Primo Cerchio" di Alexander Solzenicyn.

Cinema
 Il cavallino gobbo – film d'animazione sovietico del 1975

Musica
 Il cavallino gobbo – balletto del 1864 di Cesare Pugni
 Il cavallino gobbo – balletto del 1960 di Rodion Ščedrin